Ciccia – personaggio dei fumetti Disney
 Carmelo Ciccia – scrittore e docente italiano
 Matilde Ciccia – pattinatrice e attrice italiana

Altri progetti